Gaißmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Gaißmayer (* 1970), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gaißmayer & Schürhagel, Fabrik für die Erzeugung von Wagenachsen
 Rolf Gaißmaier (* 1942), deutscher Fußballspieler